Iglesia de San Isidoro puede referirse a alguno de estos templos:

España 
 Iglesia de San Isidoro el Real en la ciudad de Oviedo.
 Iglesia de San Isidoro en la ciudad de Sevilla.
 Iglesia de San Isidoro en la ciudad de Zamora.
 Basílica de San Isidoro en la ciudad de León.